Ляпуниха — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ляпуниха — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Ляпуниха — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.